PLD de l'anglès Programmable logic device o dispositiu lògic programable
 PLD Space (de l'acrònim en anglès de Payload), empresa desenvolupadora de vehicles de llançament reutilitzables amb seu a Elx, al Baix Vinalopó
 Partit Liberal Democràtic del Japó, partit polític del Japó
 Partit Liberal Democràtic de Rússia, partit polític de Rússia
 Partit Liberal Democràtic (Angola), partit polític d'Angola
 Partit Liberal Democràtic (Macedònia del Nord), partit polític de Macedònia del Nord
 Partit Liberal Democràtic (França), partit polític de França
 Partit Liberal Democràtic (Xile), partit polític històric de Xile
 Partit Liberal Democràtic (Romania), partit polític històric de Romania
 Partit Liberal Democràtic (Itàlia), partit polític històric d'Itàlia
 Partit Liberal Democràtic d'Espanya (1913), partit polític històric d'Espanya
 Partit Liberal Demòcrata, partit polític històric d'Espanya
 Partit per les Llibertats i el Desenvolupament, partit polític del Txad
 Partit de l'Alliberament Dominicà (del seu nom en castellà Partido de la Liberación Dominicana), partit polític de la República Dominicana
 Panzer-Lehr-Division, divisió Panzer del Heer alemany a la Segona Guerra Mundial
 Polish Linux Distribution, distribució de programari Linux originada a Polònia
 Dispositiu lògic programable (del seu nom en anglès Programmable Logic Device), circuit integrat lògic que pot ésser programat
 Problema del logaritme discret, problema relatiu a la cerca de logaritmes discrets, útil en criptografia
 Deposició per làser polsat (del seu nom en anglès Pulsed Laser Deposition), mètode per obtenir làmines primes utilitzant làser polsat
 Fosfolipasa D (del seu nom en anglès PhosphoLipase D), enzim que hidrolitza la fosfatidilcolina
 Pld també és l'abreviatura de la polidimita, mineral de la classe dels sulfurs
 pld també és el codi ISO 639-3 del polari, argot parlat a Anglaterra